Tulasnella är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Tulasnella i familjen Tulasnellaceae, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Tulasnellaceae, ordningen Tulasnellales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Tulasnella